Cần Giuộc (huyện)
 Cần Giuộc (thị trấn)
 Cần Giuộc (rivier), een rivier in de Mekong-delta, Vietnam